Mahao ist der Familienname der folgenden Brüder:

 Maaparankoe Mahao (1968–2015), lesothischer Militär
 Nqosa Mahao (* 1957), lesothischer Politiker und Rechtswissenschaftler